Schertenleib ist der Familienname folgender Personen:
 Hansjörg Schertenleib (* 1957), Schweizer Schriftsteller und Übersetzer
 Michael Schertenleib (* 1988), Schweizer Schauspieler und Musikproduzent